Euó (República do Congo) - pequena cidade do oeste da República do Congo.
 Euó (tabu) - também chamado popularmente de quizila pela maioria do povo da cultura afro brasileira.

Desambiguações de topônimos